Eugenio Bava (1886–1966), artiste italien,
 Eusebio Bava (1790–1854), militaire italien,
 Fiorenzo Bava Beccaris (1831–1924), militaire italien,
 Jorge Bava (* 1981), personnalité uruguayenne,
 Lamberto Bava (1944- ), artiste italien,
 Mario Bava (1914–1980), artiste italien,
 .